Munster Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Munster Township (North Dakota)
 Munster Township (Pennsylvania)